Ишидейское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Ишидей.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 369 человек, в том числе 178 мужчин и 191 женщина.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Ишидей

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области